Velenice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Velenice, Gemeinde im Okres Nymburk
Velenice, Gemeinde im Okres Česká Lípa, siehe Velenice u Zákup

České Velenice, Stadt im Okres Jindřichův Hradec